Patriarcha může znamenat:
 praotec – předek, z něhož vzešel národ (např. praotec Čech)
 patriarcha (bible) – tři praotcové (Abrahám, Izák a Jákob), z nichž podle tradice vzešel izraelský národ
 patriarcha (církev) – představitel patriarchátu (územní jednotky církve)

Externí odkazy